Il paese del sorriso (Das Land des Lächelns) – operetta di Franz Lehár da cui sono stati tratti diversi film
 Das Land des Lächelns – film del 1930 diretto da Max Reichmann
 Das Land des Lächelns – film del 1952 diretto da Hans Deppe e Erik Ode
 Das Land des Lächelns – film per la televisione del 1961 diretto da Kurt Wilhelm (1961)
 Das Land des Lächelns – film del 1974 diretto da Arthur Maria Rabenalt